Серге́й Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Сергей Васильевич (род. 1950) — советский футболист.
 Кузнецов, Сергей Васильевич (род. 1959) — советский хоккеист.
 Кузнецов, Сергей Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.